Rybinskij rajon 
 Rybinskij rajon, rajon del Kraj di Krasnojarsk
 Rybinskij rajon, rajon dell'Oblast' di Jaroslavl'